Lingua franca peut faire référence à :

Langues 
 de façon générique, à n'importe quelle langue véhiculaire ;
 particulièrement, une langue véhiculaire composite nommée lingua franca ;
 la lingua franca nova, une langue construite ;

Presse 
 Lingua Franca, un ancien magazine américain.

Cinéma 
 Lingua Franca, film américano-philippin réalisé par Isabel Sandoval sorti en 2019

Voir aussi